Тоня:
 Тоня — место на реке или водоёме, на котором производится лов рыбы неводом или другими рыболовными снастями. Также место на водоёме, в котором ловят рыбу. Рыболовное предприятие (рыбопромысловый участок) в таком месте.
 Уменьшительно-ласкательная форма имён Антон и Антонина
 Тоня Максин Хардинг (род. 1970) — американская фигуристка-одиночница.
 Тоня Пинкинс (род. 1962) — американская актриса и певица.
 Антонина (Тоня) Александровна Самсонова (род. 1986) — ведущая радиостанции «Эхо Москвы» (программы «Особое мнение», «Утренний разворот») и телеканала «Дождь».
 Тоня Кроу (род. 1971) — американская телевизионная актриса.
 Тоня Ли Уильямс (род. 1958) — канадская телевизионная актриса, с карьерой в дневных мыльных операх и прайм-тайм сериалах.
 Тоня — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.